Mario Alfieri  – calciatore (portiere) attivo negli anni venti
 Mario Alfieri  – calciatore (centrocampista) e allenatore nato nel 1973